Saab Automobile – były szwedzki producent samochodów osobowych
 Saab Group – szwedzki koncern zbrojeniowy

Ludzie 
 Tarek Saab – wenezuelski polityk
 Jocelyne Saab – libańska reżyser filmowa

Zobacz też